Caligula, Romeins keizer
Caligula (geslacht), een geslacht van nachtpauwogen
Caligula (band), een techno-grunge band uit Australië
Caligula (film), een verfilming uit 1979 van het leven van de Romeinse keizer 
Caligula (1996), een Hongaarse film uit 1996